Александр Николаевич Лырчиков (род. 19 февраля 1969, Бирюлька, Иркутская область) — российский актёр театра и кино. Заслуженный артист России.

Биография 
Александр Лырчиков родился 19 февраля 1969 года в селе Бирюлька (Качугский район, Иркутской области). Детство Александр провёл в Иркутске. После школы служил в погранвойсках. В 1990—1994 годах учился в Московском Высшем театральном училище им. Щукина (курс Ю. П. Любимова). С 1992 года играет в Театре на Таганке. Часто снимается под псевдонимом «Саша Иркут» или «Папин-Сибиряк». С 1996 до 1997 года играл дядю Сашу (папу Кати) в детском телесериале «Улица Сезам», который выходил на каналах ОРТ и НТВ.

Награды 
 Заслуженный артист России (2008).

Работы в театре 
 «Евгений Онегин» А. С. Пушкин — Ленский
 «Горе от ума» А. С. Грибоедов — Молчалин
 «Борис Годунов» А. С. Пушкин — Гришка Отрепьев
 «Подросток» Ф. М. Достоевский — Подросток
 «Тартюф» Ж. -Б. Мольер — Дамис, Валер
 «Мастер и Маргарита» М. А. Булгаков — Кот Бегемот
 «Театральный роман» по мотивам романов М. А. Булгакова — Максудов и Лариосик
 «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевский — Лебезятников
 «Сократ» Ю. Кедров — Протагор
 «Хроники» Шекспир — Гарри Перси
 «Сон в летнюю ночь» Шекспир — Оберон, Пигва
 «Мещанин во дворянстве» Ж. -Б. Мольер — Клеонт
 «Павшие и живые» по стихам военных поэтов — Чаплин, Гитлер
 «Дом на набережной» Ю. Трифонов — Антон
 «Живой» Б. Можаев — Альберт
 «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевский — Ракитин
 «По щучьему велению» И. Бунин, мюзикл для детей — Емеля
 «Академия Пана кляксы» Я. Бжехва (мюзикл для детей) — Адам
 «Двенадцатая ночь» У. Шекспир — Орсино
 «Самоубийца» Н. Р. Эрдман — Подсекальников
 «Голос отца» А. Платонов — Титов
 «Венецианские близнецы» К. Гольдони — Дзанетто/Тонино

Фильмография 
  — Серп и молот — эпизод
  — Я — русский солдат — Сальников, рядовой
  — Клубничка (26-я серия «Дамская сумочка»; 34-я серия «Бой с тенью»; 118-я серия «Певица») — Жека Комар
  — Новогодняя история — Алёша, охранник телестудии
  — Ретро втроём — милиционер
  — Дальнобойщики (11-я серия «Побег») — эпизод
  — Игры в подкидного
  — Главные роли — Кирилл (нет в титрах)
  — Возвращение Мухтара (10-я серия «Особенности городской рыбалки») — информатор
  — Гололёд — Макс
  — Покаянная любовь — Евгений Иртеньев
  — Русские амазонки 2 — молодой пилот
  — Убить вечер — эпизод
  — Время жестоких — Олег Кольцов, подполковник ФСБ, друг Анохина
  — На углу, у Патриарших 4 — эпизод
  — Полный вперёд! — Пионерчиков (нет в титрах)
 — — Аэропорт — Иван Коврижных, таможенник
 — — Обречённая стать звездой — Яша, звукорежиссёр Примадонны
  — Большие девочки (11-я серия «Незваный гость») — милиционер
  — Вызов (фильм № 1 «И раб, и царь»)
  — Слушая тишину — следователь
  — Сыщики 4 (фильм 7 «Золотой медальон») — Олег
  — Угон (8-я серия «Тойота» с начинкой)
  — Сеть — Ганин
 — — Срочно в номер — Костик Петляков
  — Непобедимый — Маленький, из группы захвата
  — Продолжение следует — Сергей Мелешин
  — Тяжёлый песок (1-3 серии) — Натан
  — Украсть у … — Жора Самолётов, офицер ФСБ
  — Человек без пистолета (фильм 3 «Погоня за незнакомкой») — Кочин, следователь
  — Гоголь. «Прощальная повесть»
  — Участковая (5-я серия «Родителей не выбирают») — Кирилл Андреевич Ермаков
  — Доктор Тырса — анестезиолог
  — Застывшие депеши — эпизод (нет в титрах)
  — Крыса — следователь
 — — Всё к лучшему — Иринарх
  — Кодекс чести 5 (фильм 3 «Афера») — помощник Реута
  — Братаны 3 — дознаватель
  — Без срока давности (20-я серия «Клей несущий смерть») — Василий Владиленович Яковлев
  — Дикий 3 (фильм 14 «Золото мафии»)
  — Как выйти замуж за миллионера — Валентин Олегович Пошехонцев, олигарх
  — Учитель в законе. Возвращение — Костик, программист, приятель Татьяны
 — — Лесник — Роман Фёдорович Токарев, старший лейтенант, участковый
 — — Пятницкий — Александр Игоревич Быстров, подполковник прокуратуры
  — Три звезды
  — Меч 2 — Дмитрий Юрьевич Кривицкий, чиновник крупной госкорпорации
  — Шелест — Вадим Дубровин, майор УСБ
  — Бабушка лёгкого поведения — Лаврёнов
 — — Доктор Рихтер — доктор
  — Неизвестный — психолог
  — Гранд — Илья Альбертович
  — Декабристка — следователь
  — Непрощённый — сосед Калоева в самолёте
  — Триггер — издатель
  — Куба. Личное дело — Макар Андреевич Чекалов
  — Поселенцы — «Учитель», глава секты
  — Кухня. Война за отель — чиновник Шевелюк из комиссии
  — За первого встречного — психоаналитик
  — Капкан для монстра — Валерий Синицын
  — Предпоследняя инстанция — Олег Михеев

Примечания

Ссылки 
 Александр Лырчиков на сайте театра на Таганке
 КиноПоиск: Александр Лырчиков
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы Театра на Таганке